

Acronimi 
Bus Rapid Transit – sistema di trasporto pubblico
BruttoRegisterTonne – Sistema antiquato tedesco di misura della stazza di navi mercantili: 1 BRT = 100 piedi cubi americani pari a 2,8316846592 m3

Codici 
 brt – codice ISO 639-3 della lingua bitare
 BRT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile dell'Isola di Bathurst (Australia)
 BRT – corriere espresso

Mineralogia 
 Brt – abbreviazione di barite

Note

Altri progetti